Sariegos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sariegos (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Sariegos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar